Дмитрий Олегович Шекера (; род. 17 августа 1992 года) — украинский пловец в ластах.

Карьера 
Тренируется в киевской СДЮСТШ у Е.А. Яковлева. 

Победитель Всемирных игр в эстафете.

Призёр чемпионата Европы 2008 года.

Примечания

Ссылки 
Пловцы в ластах Украины
 Состав сборной Украины (на 2012 год)